IEE est un sigle qui peut désigner :
 , des entités universitaires dédiées aux études européennes ;
 Iglesia Evangélica Española (en français, Église évangélique espagnole), une église protestante unie espagnole ;
 Institut européen d'écologie, une association française de promotion de la qualité de vie, de l'environnement et des rapports entre les hommes et la nature.